Ora (geldeenheid)
Ora (Israël), een plaats in Israël
Ora (Gunma), een gemeente in de Japanse prefectuur Gunma
Auer, een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
District Ora, een district in de Japanse prefectuur Gunma
Hervormingspartij ORA,een politieke partij in Kosovo
O.R.A., het eerste album van zangeres Rita Ora
 Ora, lokale naam voor de Komodovaraan